— второй сингл японской идол-группы AKB48, вышедший в Японии 7 июня 2006 года. Сольные партии были у семи участниц группы.

Список композиций

Чарты

Примечания 

Синглы AKB48
Синглы 2006 года
Песни на стихи Ясуси Акимото